Plusieurs lieux sont appelés Lentigny, parmi lesquels : 

 La commune française de Lentigny dans la Loire
 L'ancienne commune suisse de Lentigny dans le canton de Fribourg